USS Pike je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Pike (SS-6) 
 USS Pike (SS-173)

Pike